Гней Домиций Агенобарб — имя нескольких древних римлян из рода Домициев.

 Гней Домиций Агенобарб (консул 192 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (консул-суффект 162 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (консул 122 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (консул 96 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (консул 32 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (брат консула 54 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (консул 32 года), отец императора Нерона
Домиции Агенобарбы